Низовцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Низовцы — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Низовцы — деревня в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Низовцы — деревня в Слободском районе Кировской области.